Hans Merkt ist der Name folgender Personen:

* Hans Merkt (Politiker) (1915–1991), deutscher Politiker (CSU)
 Hans Merkt (Tiermediziner) (1923–2001), deutscher Tierarzt und Hochschullehrer